Чемпионат Европы по фигурному катанию 2020 — соревнование среди фигуристов европейских стран в сезоне 2019/2020 годов. Соревнование состоялись на спортивном катке Шварцльхалле с 20 по 26 января 2020 года во втором по численности австрийском городе Граце. Спортсмены выступали в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду. Впервые с 2006 года во всех четырёх соревновательных дисциплинах праздновали победу фигуристы российской школы фигурного катания на коньках.

Место проведения 
В июне 2017 года в столице Нидерландов Амстердаме на сессии ИСУ поступило две заявки на чемпионат Европы 2020 года. Кроме австрийского города на проведение чемпионата претендовала столица Хорватии Загреб. Сессия ИСУ в двенадцатый раз предоставила это право Австрии, Грац впервые принимал континентальный чемпионат.

Участники 
В чемпионате участвуют фигуристы из европейских стран — членов Международного союза конькобежцев (к европейским странам также относятся Израиль, Турция, Грузия, Армения, Азербайджан), достигшие 15-летнего возраста на момент 1 июля 2019 года.

По итогам чемпионата Европы 2019 года каждая страна имеет право выставить от одного до трех спортсменов в каждой дисциплине. Национальные федерации составляют заявку на основе собственных критериев, но выбранные фигуристы должны достичь минимальной технической оценки элементов на международном соревновании до чемпионата Европы.

Представительство по странам 
Более одного участника (пары) представляют следующие национальные федерации:

Минимальная техническая оценка 
Национальные федерации (ассоциации) выбирали участников на основании собственных критериев, но заявленные участники должны были заработать минимальную техническую оценку, так называемый «технический минимум», на международных соревнованиях, проводимых до чемпионата Европы.

Результаты

Мужчины

Женщины

Спортивные пары

Танцы на льду

Медальный зачёт

Интересные факты 
 На этом чемпионате в девятый раз весь женский пьедестал заняли представители одной страны (в седьмой раз представительницы России).

Примечания

Ссылки 
 Информация о турнире на сайте ISU
 Результаты на сайте isuresults.com

Фигурное катание в сезоне 2019/2020
Чемпионаты Европы в Австрии
Январь 2020 года в Европе
Спорт в Австрии в 2020 году
Европа
Чемпионаты Европы по фигурному катанию
Международные спортивные соревнования в Граце
2020 год в фигурном катании